Tiefgraben ist ein geographischer Name:

 Tiefgraben, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Tiefgraben (Kleine Mindel), rechter Zufluss der Kleinen Mindel nahe der Humprechtsmühle, Markt Burtenbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Tiefgraben (Kreuzbach), rechter Zufluss des Kreuzbachs (zum Krumbach, zur Feistritz, zur Drau) im Gebiet der Marktgemeinde Eibiswald, Steiermark
 Tiefgraben (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz in Erlenstegen, kreisfreie Stadt Nürnberg, Bayern

Siehe auch:
 Tiefegraben
 Tiefengraben
 Tiefer Graben